Frihedsmuseet er navnet på museer der fortæller om 2. verdenskrig, besættelsen, modstandsbevægelsen og befrielsen.

 Frihedsmuseet i Frederikshavn – En del af Bangsbo Museum i Frederikshavn.
 Frihedsmuseet i København
 Frihedsmuseet i Skanderborg dyrehave